Karl Schneider (1905-1928), joueur de cricket australien ;   
 Karl Schneider (1869-1940), ophtalmologiste allemand, militant, résistant contre les nazis ;     
 , footballeur allemand ;    
 Karl Max Schneider (1887–1955), zoologiste est-allemand ;    
  (1892-1945), architecte allemand ;    
 Karl Schneider (1884-1959), architecte suisse ;     
  (1934- ), homme politique allemand ;  
 Karl Schneider (1916–1996), scénographe allemand.